Чешский лев — белый чешский геральдический двухвостый коронованный лев
 Чешский лев — премия Чешской академии кино и телевидения